Элише́ва (иногда Элише́ба) () — еврейское женское имя, от которого произошло имя Елизавета. Может означать:
 Элишева (Елизавета Ивановна Жиркова; 1888—1949) — израильская поэтесса, писательница, переводчик и мемуарист.
 Элишева (Елисавета) — жена Аарона, дочь Аминадава.
 Элишева (Праведная Елисавета) — мать Иоанна Крестителя.

См. также